Tlacomulco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlacomulco, Delstaten Mexiko, ort, Tianguistenco, 
 Tlacomulco, Ahuacatlán, ort, 
 Tlacomulco, Aquixtla, ort, 
 Tlacomulco, Atoyatempan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar